Werschweiler steht für:
 Werschweiler (St. Wendel), Stadtteil von St. Wendel im Saarland
 Name einer ehemaligen Siedlung bei Dickenschied, siehe Dickenschied#Werchweiler
 eine ältere Namensform von Kloster Wörschweiler